Pojem výhoda, obecně „lepší postavení“, může znamenat

 v boji nebo hře znamená příznivější stav, postavení nebo průběh
 privilegium
 výhoda (tenis) – jistá fáze hry v tenise

Související články 
 komparativní výhoda
 konkurenční výhoda

 heterozygotní výhoda

Externí odkazy